Свобо́дный проспе́кт — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Свободный проспект — улица в Красноярске.
 Свободный проспект — улица в Москве.
 Свободный проспект — бывшее название Зелёного проспекта в Москве.

См. также